Distretto di Zoločiv – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Charkiv, soppresso nel 2020
Distretto di Zoločiv – distretto dell'Ucraina dell'oblast' di Leopoli, soppresso nel 2020